Digital refere-se geralmente à tecnologia de dados que usa valores discretos (descontínuos), em contraste com analógico.
Ou ainda:
 Circuito digital, um tipo de circuito
 Sinal digital, um tipo de sinal
 Impressão digital, marcas naturais presentes nas pontas dos dedos
 DVB, uma forma de transmissão televisiva digital
 IPTV, uma forma de transmissão televisiva digital por cabo telefónico
 VoIP, uma forma de telefonia digital

Desambiguação